Biografies:
 Rodó o Corodó, escriptor grec cristià del segle II
 Antoni Rodó i Casanova (Barcelona, 1845 – Madrid, 1883), advocat, economista i polític català 
 Canonge Rodó o Francesc Rodó i Sala (Terrassa, 1816 - 1902), mossèn
 Gabriel Rodó i Vergés (Barcelona, 1904 - Bogotà, Colòmbia, 1963), violoncel·lista català 
 José Enrique Rodó (Montevideo, 1871 - Palerm, 1917), assagista i polític uruguaià 
 Toponímia:
 Rodó de Canalbona, muntanya entre el municipi d'Alins al Pallars Sobirà i l'Arieja
 Camp Rodó, diversos indrets
 Coll Rodó, muntanya del municipi del Lloar a la comarca del Priorat
 Faig Rodó, muntanya del municipi de Sant Aniol de Finestres a la comarca de la Garrotxa 
 Mont-rodó, muntanya del municipi de Canet d'Adri a la comarca del Gironès 
 Parque Rodó, barri del sud de Montevideo (Uruguai)
 Puig Rodó, diversos indrets
 Pujol Rodó, muntanya del municipi de La Riera de Gaià a la comarca del Tarragonès 
 Punt Rodó, muntanya del municipi de Tivenys a la comarca del Baix Ebre
 Roc Rodó, muntanya del municipi d'Alins a la comarca del Pallars Sobirà 
 Serrat Rodó, diversos indrets
 Tossal Rodó, diversos indrets
 Turó Rodó, diversos indrets